Dhaka (stad), de hoofdstad van Bangladesh
Dhaka (divisie), een divisie van Bangladesh
Dhaka (zila), een district van Bangladesh
Dhaka (India), een dorp in het Indiase district Purba Champaran